Goo puede referirse a:

 goo, motor de búsqueda japonés.
 Goo (álbum), sexto álbum de estudio de la banda estadounidense Sonic Youth. 
 Goó (España), aldea y parroquia española del municipio de Incio, provincia de Lugo, Galicia.